Annie Caron peut désigner :
 Annie Caron (1941-), nageuse française ;
 Annie Caron (1964-), footballeuse canadienne (soccer).